Álvaro Eduardo Vidal Rivadeneyra (Lima, 22 de octubre de 1942) es un médico y político peruano.

Biografía 
Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. 

Estudió Medicina en la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego de ello obtuvo una Maestría de Estudios Amazónicos en la misma casa de estudios. Realizó una maestría en Gestión de Servicios de Salud.en la Universidad de Barcelona.

Trabajó en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen.

Fue elegido como Decano del Colegio Médico del Perú para el periodo 2002-2003.

Ministro de Salud 
Fue nombrado Ministro de Salud del Perú por el presidente Alejandro Toledo en junio de 2003, permaneció en el cargo hasta febrero de 2004, cuando fue reemplazado por Pilar Mazzetti.

Durante su gestión participó el Foro de Alto Nivel sobre las metas del Milenio en Salud, Nutrición y Población, organizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.

Presidente de EsSalud 
En agosto de 2012 fue nombrado Presidente del Consejo Directivo y Presidente Ejecutivo de EsSalud.

Véase también 
Gobierno de Alejandro Toledo
ESSALUD

Ministros de Salud de Perú